La manifestation du  à Paris s'achève par des tirs de la police sur le cortège du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) algérien, occasionnant sept morts et environ  graves.

Contexte 
Depuis 1936, avec une interruption sous Vichy et l'occupation allemande, le Parti communiste français (PCF), la Confédération générale du travail (CGT) et divers mouvements proches organisaient à Paris, le , un défilé pour célébrer les  le jour de fête nationale.

Depuis le début des années 1950, les indépendantistes algériens du Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD), dirigé par Messali Hadj, prenaient part au défilé, malgré leurs divergences avec des communistes français alors défavorables à l'indépendance de l'Algérie.

En 1953, le contexte est tendu. Les manifestations de la fête du Travail le  ont été l'occasion de violences policières. Un an plus tôt, le , le communiste algérien Hocine Bélaïd a été tué lors de la manifestation contre la venue en France du général américain Matthew Ridgway, accusé d'utiliser des armes bactériologiques dans la guerre de Corée.

Déroulement 

La manifestation est très encadrée : les pancartes ou drapeaux et banderoles « injurieuses » ont été interdites par la préfecture de police de Paris, ainsi que les chants et cris « séditieux ».

Le cortège emprunte un parcours traditionnel, de République à Nation. Dans la rue du Faubourg-Saint-Antoine, des parachutistes en permission attaquent les manifestants, mais se font rosser et repartent avec six blessés. D'autres agressions sont commises par les mêmes parachutistes, à chaque fois exfiltrés du parcours par la police qui ne procède à aucune arrestation.

Un court affrontement avec les policiers a lieu place de la Nation, où la manifestation se disperse. Mais le cortège du MTLD continue à défiler pour se disperser un peu plus loin ; selon d'autres sources, les manifestants se dirigent vers l'avenue du Trône pour déposer pancartes et drapeaux dans le camion du MTLD. Sous la pluie, la police tire sur eux, intentionnellement et sans sommations ; il semble que l'initiative des tirs soit venue du rang, et non de la hiérarchie. De  à , les Algériens utilisent les barrières pour affronter les policiers ; au moins deux cars de police sont incendiés. On relève sept morts, dont six ouvriers algériens et un ouvrier métropolitain de la CGT. Le décompte des blessés, très probablement incomplet, se monte à  au moins, dont  et 40 par balles. Parmi les quinze policiers blessés, la majorité ont été touchés par des armes de fortune, et trois à cinq par arme blanche.

Suites 

Immédiatement, les autorités tentent de faire passer la manifestation pour une émeute déguisée, ce qu'Emmanuel Blanchard qualifie de . Pour éviter le débat public, le gouvernement dépose dès le  une plainte pour rébellion et violence envers une personne dépositaire de la force publique : dans ce cadre, aucune enquête n'est prévue sur les tirs policiers. Néanmoins, en , le mandat du juge est élargi par suite de la constitution de partie civile de familles de victimes. Cependant, peu de témoins algériens sont entendus. Le procès aboutit à un non-lieu le , confirmé en appel le .

Le PCF organise un meeting le  au Cirque d'Hiver.

Mémoire 

Sur la place de l'Île-de-la-Réunion, sur la façade ouest du pavillon Philippe Auguste, une plaque commémorative apposée en  rappelle ce fait tragique.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 .
 .
 , rééd. avec une préface de préface de Ludivine Bantigny, Bordeaux, Éditions du Détour, 2021, 259 . 
 .

Filmographie 
 Daniel Kupferstein, Les Balles du , 2014, 85 minutes (bande-annonce)

Articles connexes 
 Manifestation des 7 et 8 décembre 1952 à Casablanca
 Massacre du 17 octobre 1961

Liens externes 

1953, 07, 14
Juillet 1953
1953 en France
14 juillet
Violence policière en France
14 juillet 1953
Guerre d'Algérie en métropole